Аида Махмудова (; ) — азербайджанская художница, учредитель и художественный руководитель Пространства современного искусства YARAT.

Биография 
Аида Махмудова родилась 10 января 1982 года в Баку. В 2006 году окончила факультет изящных искусств в Центральном колледже искусства и дизайна имени Святого Мартина в Лондоне, Великобритания .

Искусство и деятельность 
В 2011 году Махмудова для поддержки художественной деятельности молодых артистов основала Пространство современного искусства YARAT. С 2012 года Махмудова управляла Музеем современного искусства в Баку и была кураторским директором Бакинского музея современного искусства. Она принимала участие в выставках с другими художниками и ее работы были выставлены на международном уровне.

Первая персональная выставка «Проходя мимо» прошла в 2015 году в США в Leila Heller Gallery. Ее произведения также были представлены в 2013 году в выставке «Love Me, Love Me Not» на 55-й Венецианской биеннале и в 2015 году в «VITA VITALE» в рамках 56-й Венецианской биеннале.

Вторая персональная выставка PASTPRESENTSFUTURE прошла в США в 2021 году при организационной поддержке Sapar Contemporary Gallery+Incubator.

Аида Махмудова входит в список самых влиятельных женщин Центрально-Азиатского и Кавказского регионов, занятых в области искусства. Она создает свои работы, которые демонстрируются на международных выставках, с использованием различных художественных техник. При этом художница концентрируется на исследовании материала как средства для экспериментов и познания мира, в котором мы живем. 

В своих ранних работах интерес Аиды Махмудовой к материалу выражался в экспериментах со светом, цветом и предметами, задействованными в пейзажах и других полуабстрактных полотнах. По мере того, как картины художницы становились все более "многослойными", она распространила свою деятельность и на трехмерную графику, применяя этот подход к скульптуре и создавая свою среду – эмоциональную и напряженную. Художница работает со слоями из разнообразных материалов – бумаги, глины, краски, цемента, камня; с недавних пор к ним добавились эпоксидная смола и необработанный мрамор.

Личная жизнь 
Живет и работает в г. Баку . Замужем, двое детей.

Персональные выставки 
2021 – "PASTPRESENTSFUTURE",  галерея Sapar Contemporary, Нью-Йорк, США

2018 – "Невыдуманные перспективы", Центр YARAT, Баку, Азербайджан

2017 – 

 "Антропогенный ландшафт", Культурный центр Азербайджана, Вена, Австрия
 "Свет неуловим", галерея Deweer, Отегем, Бельгия

2016 – 

 "Умвельт", галерея YAY, Баку, Азербайджан
 "Элизиум", Музей современного искусства, Баку, Азербайджан

2015 – "Мимоходом", галерея Лейлы Хеллер, Нью-Йорк, США

2014 – "Внутренний мир", Barbarian Art Gallery, Цюрих, Швейцария 

2006 – Персональная выставка в сотрудничестве с пианистом Мурадом Адыгезалзаде, посвященная 120-летию Узеира Гаджибекова, Азербайджанская государственная филармония, Баку, Азербайджан

2002 – Первая персональная выставка, Q Gallery, Баку, Азербайджан

Групповые выставки 
2020 – «Туманы превратились в эпопею в голове моей», Центр YARAT, Баку, Азербайджан

2019 – Живопись, Музей современного искусства, Баку, Азербайджан

2018 – 2019 – «Звёздные небеса, передвижная выставка, регионы Азербайджана

2018 – "Телесные ландшафты", галерея YAY, Баку, Азербайджан

2017 – "Между морем и горами", галерея YAY, Баку, Азербайджан

2016 – 

 "300 слов о сопротивлении", Центр YARAT, Баку, Азербайджан
 Art Dubai, стенд галереи YAY F8, Мадинат Джумейра, Дубай, ОАЭ
 Ярмарка Art Paris Fair, стенд галереи YAY G6, Гран-Пале, Париж, Франция

2015 – 

 Meeting Point, Дубай, ОАЭ
 "Внутренний мир", выставка в рамках фестиваля "Бута", фонд Луизы Блуэн, Лондон, Великобритания
 "Making Histories", выставка постоянной коллекции YARAT, Центр YARAT, Баку, Азербайджан
 "Vita Vitale", национальный павильон Азербайджана на 56-й Международной выставке искусства, Венецианский Биенналь, Венеция, Италия 
 Выставка азербайджанских художников "Конфетные горы, нефтяные берега", Пермский музей современного искусства, Пермь, Россия

2014 – 

 «Здесь… Сегодня», The Old Sorting Office, Лондон, Великобритания
 "Поэтика обыденности", павильон Азербайджана, венская ярмарка "New Contemporary", Вена, Австрия
 «Люби меня, не люби меня», современное искусство из Азербайджана и соседних стран, Центр Гейдара Алиева, Баку, Азербайджан

2013 – 

 «Люби меня, не люби меня», современное искусство из Азербайджана и соседних стран, сопутствующее мероприятие в рамках 55-й Международной выставки искусства Винецианская биенале», Венеция, Италия
 «Дом, милый дом», Азербайджанский культурный центр, Париж, Франция; Музей современного искусства, Баку, Азербайджан

2012 – 2013 – «Fly To Baku», Современное искусство из Азербайджана. Серия передвижных выставок. Центр Гейдара Алиева, Баку, Азербайджан; музей Kunsthistorisches, Ное Бург, Вена, Австрия; здание Spazio D – MAXXI, Национальный музей искусства 21-го века, Рим, Италия; Музей мультимедийного искусства, Москва, Россия; "me Collectors Room", Берлин, Германия; отель "Salomon de Rothschild", Париж, Франция; "Howick Place – Phillips de Pury & Company", Лондон, Великобритания

2013 – 

 Фестиваль "012 Baku Public Art", организованный Пространством современного искусства YARAT, Баку, Азербайджан
 "Commonist", Пространство альтернативного искусства YARAT, Баку, Азербайджан
 "Merging Bridges", международная групповая выставка, Музей современного искусства, Баку, Азербайджан

2011 – 

 "Предисловие", Пространство альтернативного искусства YARAT, Баку, Азербайджан
 "Страна огней", Современное искусство из Азербайджана, "Hotel d’ Evreux", Париж, Франция
 "Девичья башня", 1-й международный фестиваль искусств, Баку, Азербайджан

Примечания 

Деятели культуры Азербайджана
Художницы Азербайджана